Mike Oliver (autocoureur) (1921-2020), Brits autocoureur
 Mike Oliver (mensenrechtenactivist) - (1945-2019), Brits mensenrechtenactivist
 Mike Oliver (hockeyspeler) (1973), Canadees veldhockeyer